Орхан Мехди оглы Садыглы (; 19 марта 1993, Джалилабад, Азербайджан) — азербайджанский футболист, вратарь клуба «Кяпаз».

Биография 
Орхан Садыглы родился 19 марта 1993 года в азербайджанском городе Джалилабад. С 7 до 12 лет занимался вольной борьбой. Футболом начал заниматься в возрасте 12 лет в ДЮСШ родного города, под руководством тренера Джавида Гулиева. С 2014 года является студентом Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта.

Клубная карьера 
Орхан Садыглы начал карьеру футболиста в 2006 году с выступления в юношеском составе (до 19 лет) ФК «Масаллы» из одноимённого города. Провёл здесь два года. Но тем не менее, являющийся воспитанником ФК «Хазар-Ленкорань», за дубль которого начал свои выступления в 2008 году. В 2010 году перешёл в основной состав «кораблестроителей». В 2010/11 годах, будучи третьим вратарём команды, регулярно призывался в ряды юношеской сборной Азербайджана до 19 лет. В конце 2013 года клуб продлил контракт с футболистом ещё на 3 года.

5 августа 2012 года, в выездном матче Премьер-лиги Азербайджана, против ФК «Ряван», состоялся дебют футболиста за основной состав команды. При этом провёл на поле все 90 минут матча.

Чемпионат 
Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Кубок 
В Кубке Азербайджана провёл нижеследующие игры:

Лига Европы УЕФА 
Дебют в еврокубках состоялся в Лиге Европы УЕФА сезона 2013/14 годов, в ответном матче второго квалификационного раунда против израильского «Маккаби» Хайфа, заменив основного вратаря на 45+1-ой минуте первого тайма..

Сборные Азербайджана

U-17 
26 октября 2009 года, в рамках отборочных матчей Чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет провёл свою первую игру в основном составе юношеской сборной Азербайджана до 17 лет против юношей из Сербии.

U-19 
Дебютным матчем в основном составе юношеской сборной Азербайджана до 19 лет стала игра против сборной Швеции 6 октября 2011 года, прошедшая в городе Фалькенберг, в отборочном матче Чемпионата Европы среди футболистов до 19 лет. Провёл на поле все 90 минут матча.

U-21 
Первую игру в составе Олимпийской сборной Азербайджана провёл 15 ноября 2013 года, в квалификационном матче Чемпионата Европы против сборной Македонии в городе Скопье.

Достижения 
 «Хазар-Ленкорань»
 Серебряный призёр Премьер-лиги в сезоне 2010/11, 2011/12
 Победитель Кубка Азербайджана в сезоне 2010/11
 Финалист Кубка Азербайджана в сезоне 2012/13
 Победитель Суперкубка Азербайджана 2013 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Информация игрока: Орхан Садыглы
 Профиль О.Садыглы на сайте ФК Хазар-Ленкорань

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Зиря»
Игроки ФК «Кяпаз»